Этот список является списком видов млекопитающих, записанных в Эквадоре, в том числе, Галапагосских островах. Из 400 указанных в таблице видов, 3 вида считается вымершими, 3 находятся в критическом положении, 13 находятся под угрозой исчезновения, 32 являются уязвимыми, и 17 под угрозой.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список 

</center>

Примечания

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП
 

Эквадор
Природа Эквадора
Млекопитающие